Trois Étrangers (Three Strangers), film de Jean Negulesco sorti en 1946 ;
 Trois Étrangers (The Subject Was Roses), film d'Ulu Grosbard sorti en 1968.